The Darkness:

 The Darkness — рок-группа.
 The Darkness — игра.
 The Darkness — комикс.
 The Darkness II — компьютерная игра 2012 года, являющаяся продолжением игры The Darkness.